Митро́хина — женская форма русской фамилии Митрохин.

Известные носители 
 Митрохина, Галина Дмитриевна (род. 1944) — советская легкоатлетка.
 Митрохина, Галина Михайловна (род. 1940) — советская спортсменка по академической гребле.
 Митрохина, Зинаида Ивановна (1926 — 2002) — советский и украинский учёный-правовед.